Margraf ist der Familienname folgender Personen:

 Horst-Tanu Margraf (1903–1978), deutscher Dirigent
 Josef Margraf (1953–2010), deutscher Biologe und Ökologe 
 Jürgen Margraf (* 1956), deutscher Psychologe
 Miriam Margraf (* 1964), deutsche Schriftstellerin
 Ruth Margraf (auch Ruth Margraf-Bünnecke; 1929–2006), deutsche Malerin und Grafikerin

Siehe auch:
 Marggraf
 Marggraff
 Markgraf (Begriffsklärung)